A64, A 64 oder A-64 bezeichnet folgende Straßen:
 Autoroute A64 in Frankreich
 Bundesautobahn 64 in Deutschland
 A64 road in England
 Aftokinitodromos 64 in Griechenland
 Autovía A-64 in Spanien

A64